Эмиргамзаев — фамилия; имеет женскую форму Эмиргамзаева.
 Эмиргамзаев, Абдулгамид Гасанович (род. 1965) — российский депутат Государственной Думы VII созыва;
 Эмиргамзаев, Садир Гасанович (род. 1972) — российский кикбоксёр;